

Села:
 Рожни — Київська область, Броварський район
 Рожни — Хмельницька область, Летичівський район

Рожни — село в гміні Добришице Радомщанського повіту Лодзинського воєводства